Ahmed Alaoui est un nom notamment porté par :
 Ahmed Alaoui (1949-), footballeur international marocain ;
 Ahmed Alaoui (1919-), homme politique marocain.